Miejscowości w USA:
 Halstad – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Norman
Gminy w USA:
 Halstad (ang. Halstad Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Norman